Бірс () — англійське і валлійське прізвище, поширене в багатьох країнах світу. Походить від  — син +  — варіант англійського імені Peter.

Персоналії 
 Аманда Бірс (), (1958) — американська акторка.
 Амброз Бірс (), (1842—1913/14) — американський письменник.
 Боб Бірс (, *1967) — колишній американський хокеїст.

Англійські прізвища
Валлійські прізвища